Клаусура 2018 () — 110-й розыгрыш чемпионата Коста-Рики по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Финальная фаза

Финал

Суммарная таблица сезона

Ссылки 
 Официальный сайт
 Апертура 2018 на rsssf.com 

2018
Коста-Рика
2018 год в Коста-Рике